It Won't Be the Last () — второй студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 22 июня 1993 года на лейбле Mercury Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Альбомные

Сингловые

Примечания 

Альбомы Билли Рэя Сайруса
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville